Jean Delville (1867-1953) est un artiste peintre belge.
 Jean-Pierre Delville (né en 1951) est le  de Liège, en Belgique.
 Michel Delville (né en 1969) est un enseignant, chercheur, musicien et écrivain belge.

nom composé
 Paul Lavigne-Delville (1866-1957), général de division français.
 Henri Lavigne-Delville (1915-2004), général de brigade français.